Монторьо́ль (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Входит в состав кантона Кармо-1 Ле-Сегала. Округ коммуны — Альби.

Код INSEE коммуны — 81172.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 530 км к югу от Парижа, в 90 км северо-восточнее Тулузы, в 23 км к северо-востоку от Альби.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 57 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 37 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 21 были экономически активными, 16 — неактивными (показатель активности — 56,8 %, в 1999 году было 60,5 %). Из 21 активных работали 20 человек (12 мужчин и 8 женщин), безработным был 1 мужчина. Среди 16 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 11 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Тарн